La famille de Sénarmont comprend :
 Alexandre-François de Senarmont (1732, Chartres - 1805, Morancez), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Alexandre-Antoine Hureau de Sénarmont (1769, Strasbourg - 1810, Cadix), fils du précédent, également général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Henri Hureau de Sénarmont (1808, Broué - 1862, Paris), neveu du précédent, physicien et minéralogiste français.

Homonymie de patronyme